Porta Romana („Römisches Tor“) steht für Tore in Italien:
Porta Romana (Ascoli Piceno)
Porta Romana (Castiglion Fiorentino)
Porta Romana (Florenz)
Porta Romana (Gubbio), 
Porta Romana (L’Aquila)
Porta Romana (Mailand)
Bahnhof Milano Porta Romana
Porta Romana (Perugia)
Porta Romana (Rom)
Porta Romana (Saturnia)
Porta Romana (Siena)
Porta Romana (Spoleto)
Sulmona#Porta Romana
Siehe auch
Römertor